Alfredo Walter Amato Lenin Novellino (Montemarano, 4 de junho de 1953) é um treinador e ex-futebolista italiano que atuava como meio-campista. Atualmente está sem clube.

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas da AC Legnano
Futebolistas da Unione Sportiva Cremonese
Futebolistas do Empoli Football Club
Futebolistas da Associazione Calcistica Perugia Calcio
Futebolistas da Associazione Calcio Milan
Futebolistas do Ascoli Calcio 1898 FC
Futebolistas do Calcio Catania
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol
Treinadores de futebol da Itália
Treinadores do Perugia Calcio
Treinadores da S.S.C. Venezia
Treinadores do S.S.C. Napoli
Treinadores do Piacenza Calcio
Treinadores da U.C. Sampdoria
Treinadores do Torino Football Club
Treinadores da Reggina 1914
Treinadores do Livorno Calcio
Treinadores do Modena FC
Treinadores do Palermo Football Club
Treinadores da Unione Sportiva Avellino
Treinadores do Calcio Catania